Bendungan (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Oost-Java

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
Bendungan (Ciawi), in de provincie West-Java
Bendungan (Cilegon), in de provincie Bantam
Bendungan (Grabag), in de provincie Midden-Java
Bendungan (Kaliwiro), in de provincie Midden-Java
Bendungan (Karangmojo), in de provincie Jogjakarta
Bendungan (Kraton), in de provincie Oost-Java
Bendungan (Kudu), in de provincie Oost-Java
Bendungan (Kuwarasan), in de provincie Midden-Java
Bendungan (Lebakwangi), in de provincie West-Java
Bendungan (Pagaden Barat), in de provincie West-Java
Bendungan (Pangenan), in de provincie West-Java
Bendungan (Simo), in de provincie Midden-Java
Bendungan (Jonggol), in de provincie West-Java